Фредерик IV Дански (Копенхаген, 11. октобар 1671- Оденсе, 12. октобар 1730) је био краљ Данске и Норвешке. Био је син Кристијана V и Шарлоте Амалије од Хесен-Касела.

Породично стабло 

Рођени 1671.
Умрли 1730.
Краљеви Данске
Норвешки краљеви
Династија Олденбург